

Пчеларово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Пчеларово () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Черноочене.